Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1978.

Setzliste 
Gesetzt wurden (offenbar) folgende Spielerinnen:
  (erreichte das Halbfinale)
  (Finale)
  (Halbfinale)
  (Sieg)
  (Viertelfinale)
  (Viertelfinale)
  (Viertelfinale)
  (Viertelfinale)

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 22. Jahrgang (1978), Heft 5 (fälschlicherweise mit 23. Jahrgang bezeichnet) 

1978
Tennisturnier 1978